Kauer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kauer (1908–1989), deutscher Fußballspieler
 Ferdinand Kauer (1751–1831), österreichischer Komponist und Dirigent

 Sophie Kauer (* 2001), britisch-deutsche Cellistin und Schauspielerin
 Walther Kauer (1935–1987), Schweizer Schriftsteller
 Wolfgang Kauer (* 1957), österreichischer Schriftsteller
Weiteres
Kauer (Ernährungstyp)

Siehe auch:
 Cauer